OPEX peut désigner :

Armées 
 Opération extérieure, forces armées françaises déployées dans le monde qui sont les détachements de l'armée française localisés hors du territoire européen de la France. 
 Voir Liste des opérations militaires impliquant la France
 Opexx, roman court de science-fiction de Laurent Genefort.

Comptabilité 
 CAPEX - OPEX (en français : Dépenses d'exploitation), de l'anglais «  ».

Musique 
 Opex est l’album posthume du chanteur flamand Arno.